Les Lacs du Connemara, chanson de Michel Sardou créée en 1981 ;
Les Lacs du Connemara, dixième album studio de Michel Sardou.